Les Malvoideae sont une sous-famille de plantes dicotyléones de la famille des Malvaceae, originaire des régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes, qui compte plus d'une centaine de genres et environ 2000 espèces.

Caractéristiques générales 

Les espèces de la sous-famille des Malvoideae sont des plantes herbacées, des  arbustes ou des arbres à feuilles alternes, simples ou disséquées, de forme générale ovale à lancéolée ou cordée. Ces feuilles présentent de 3 à 5 nervures à partir de la base et un limbe au bord  entier, crénelé ou dentelé. Les stipules, présentes, sont souvent précocement caduques. L'indumentum, glandulaire ou lépidote, est habituellement formé de poils étoilés ou simples.
Les fleurs, généralement bisexuées, sont solitaires ou groupées en panicules fasciculées, en grappes ou en épis actinomorphes. Le calice compte 5 sépales soudés à la base. La corolle est composée de 5 pétales, adnés à la base des étamines. Celles-ci, peu nombreuses à nombreuses, ont leurs filaments soudés en un tube. L' ovaire est supère, syncarpe, composé de 1 à 40 loges. Le style est généralement ramifié.
Le fruit est une capsule loculicide ou un schizocarpe à méricarpes ornés de diverses manières, plus rarement une baie. Les graines, solitaires à nombreuses, pubescentes ou glabres, ont un albumen huileux.

Position phylogénétique 

Clade Malvatheca

Taxinomie

Liste des tribus et genres 

Selon  :

Liste des genres 

Selon  :

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Malvaceae
Sous-famille de plantes (nom scientifique)